Cal Rei (Breda), masia al municipi de Breda (la Selva)
 Cal Rei (Caldes de Malavella), masia als afores del nucli urbà de Caldes de Malavella (Selva) 
 Cal Rei (Corbera de Llobregat), casa de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat
 Cal Rei (l'Estany), masia al municipi de l'Estany (Bages)
 Cal Rei (Garcia), edifici a la part alta de Garcia, prop de l'Església Vella
 Cal Rei (Maçanet de Cabrenys), construcció al municipi de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) 
 Cal Rei (Santa Eugènia de Berga), edifici del municipi de Santa Eugènia de Berga (Osona) 
 Cal Rei (Tivissa), edifici a Tivissa (Ribera d'Ebre) 
 Cal Rei (Verges), mas al municipi de Verges (Baix Empordà)
 Cal Rei (Girona)''', edifici de Girona